Résultats détaillés du simple dames de l'édition 2007 des Internationaux de France de tennis qui se déroulent du  au .

Justine Henin remporte le tournoi 6-1, 6-2 face à la jeune Serbe Ana Ivanović. Elle gagne ainsi son quatrième Roland-Garros et le troisième consécutif, performance que seule Monica Seles avait réussie dans l’histoire du tournoi depuis les débuts de l'ère Open.

Faits marquants 
Justine Henin bat Ana Ivanović en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jelena Janković et Maria Sharapova.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2007
France Simple dames
Tennis en France en 2007
Tennis en mai 2007
Tennis en juin 2007
Sport à Paris en 2007